Шеннв'є́р-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 15 км на південний схід від Парижа, 6 км на схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 7386 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 19398,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Персоналії 
 Зарицька Софія — українська малярка.

Галерея зображень

Посилання 
 Сайт мерії 
 [ Розташування муніципалітету Шеннв'єр-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн